Bérengère Quincy, née Odier le 5 juin 1951, est une diplomate française.

Biographie

Études 
Elle étudie au lycée Molière (Paris). Elle possède une licence de sciences économiques et est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et ancienne élève de l'École nationale d'administration, promotion Pierre-Mendès-France (1978).

Carrière 
Elle travaille au ministère des Affaires étrangères et de l'Environnement, avant de devenir ambassadrice de France au Danemark (entre 2007 et 2010), puis Représentante permanente de la France auprès des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (OAA/FAO), à Rome.

Décoration 
  Elle a été promue officier par décret du . Elle était chevalier du

Notes et références

Sources 
 Biographie sur le site de la représentation pour l'Alimentation et l'Agriculture.

Ambassadeur de France au Danemark
Naissance en juin 1951
Élève du lycée Molière (Paris)
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Élève de l'École nationale d'administration (France)
Officier de l'ordre national du Mérite
Diplomate française